

Sigle 
 Diocesi di Wheeling-Charleston – diocesi statunitense
 Douglas World Cruiser – aereo da competizione
 Dubai World Cup – corsa ippica

Codici 
 DWC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Al Maktoum (Emirati Arabi Uniti)